peut désigner :
 Guy Gedda (1932), chef cuisinier gastronomique français, auteur gastronomique de livres de cuisine provençale;
 Per Gedda (1914-2005), skippeur suédois;
 Nicolai Gedda (1925-2017), ténor suédois.